Jméno Rudolf Müller má více osob:

 Rudolf Müller (umělec) (1816–1904), český malíř, spisovatel a učitel
 Rudolf Müller (politik DAP) (1853–1925), moravský politik německé národnosti, poslanec Moravského zemského sněmu
 Rudolf Müller (politik SDAP) (1864–1955), rakouský politik, poslanec Říšské rady, rakouské Spolkové rady a Dolnorakouského zemského sněmu
 Rudolf Müller (politik KSČ) (1910–1965), český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Rudolf Müller (biskup) (1931–2012), biskup ve Zhořelci

Externí odkazy